Кировская область включает следующие населённые пункты:
58 городских населённых пунктов по состоянию на начало 2020 года (в списках выделены оранжевым цветом), в том числе:
18 городов
40 посёлков городского типа;
4320 сельских населённых пунктов, из них 1076 без населения (по данным переписи населения 2010 года).

Населённые пункты в списках ниже распределены по административно-территориальным единицам области: 39 районам, 5 городам вне состава районов (соответствует категории городов областного значения) и 1 закрытому административно-территориальному образованию (в рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства) им соответствуют 6 городских округов, 14 муниципальных округов и 25 муниципальных района).

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года, численность населения городских населённых пунктов (посёлков городского типа (рабочих посёлков) и городов) — по данным на  год.

Города вне районов (городские округа)

Киров

Вятские Поляны

Кирово-Чепецк

Котельнич

Слободской

ЗАТО (городской округ)

Районы 
О населённых пунктах в составе районов Кировской области см.:
 Населённые пункты Кировской области в районах (от А до Н),
 Населённые пункты Кировской области в районах (от О до Я).

См. также 
 Городские населённые пункты Кировской области
 Административно-территориальное деление Кировской области

Примечания 

Списки населённых пунктов Кировской области